Kurica () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji
 Kurica – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Kurica – rzeka (dopływ Moskwy) w rejonie krasnogorskim obwodu moskiewskiego
 Kurica – alternatywna nazwa rzeki Bolszaja Kurica (dopływ Sejmu)

Inne 
 Kurica – potoczna nazwa polskiego orła wojskowego wz. 43

Strony ujednoznaczniające